Сьюзан Луччи (, род.23 декабря 1946 года) — американская актриса, предпринимательница, писательница и телеведущая, вошедшая в историю благодаря роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети». Персонаж считается культурной иконой в истории американского телевидения, а таблоиды «TV Guide», «The New York Times» и «Los Angeles Times» присвоили Луччи титул «Ведущей леди дневного телевидения». Ещё в 1991 году она стала самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении с зарплатой более $ 1 млн в год.

Начиная с 1978 года она рекордные двадцать один раз ежегодно номинировалась на дневную премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале, а получила её впервые только в 1999 году. Когда объявили имя победителя, аудитория разразилась овациями, продолжавшимися в течение нескольких минут. После появления актрисы на сцене камеры операторов засняли её коллег по сериалу и телезвезду Опру Уинфри, спешившую поздравить актрису с победой.

В 1996 году «TV Guide» поместил её на тридцать седьмое место в списке «Пятидесяти величайших телевизионных икон в истории». Она была удостоена собственной звезды на Голливудской «Аллее славы» в 2005 году и была введена в Зал славы телевидения в 2006 году. Также Луччи сыграла главные роли во множестве телефильмов, снялась в комедийных шоу Saturday Night Live и «Красотки в Кливленде», а также на протяжении многих лет выпускает свою линию продуктов The Susan Lucci Collection, включающую в себя средства для ухода за кожей и волосами, парфюм и нижнее бельё.

Ранняя жизнь 
Сьюзан Луччи родилась в Скарсдейле (штат Нью-Йорк) в семье Жанетт и Виктора Луччи. Её отец итальянского происхождения, а мать шведка.

Карьера

«Все мои дети» 

Луччи наиболее известна по роли Эрики Кейн в телесериале «Все мои дети», в котором снималась с 5 января 1970 года и до самого финала (в сентябре 2011 года). За эту роль она номинировалась на премию «Эмми» ежегодно (начиная с 1978 года), и впервые получила её в только в 1999 году (с девятнадцатой попытки). Общее количество её номинаций на эту премию достигло рекордных двадцати одного раза, а ежегодные проигрыши вошли в поп-культуру. Сама актриса сделала пародию на себя и других актёров в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». 

Когда объявили имя победителя, аудитория разразилась овациями, продолжавшимися в течение нескольких минут. После появления актрисы на сцене камеры операторов засняли её коллег по сериалу и телезвезду Опру Уинфри, спешившую поздравить актрису с победой.

Сериал завершился в сентябре 2011 года после сорока одного года в эфире. Луччи публично раскритиковала президента ABC Daytime за его неудачные попытки перестроить дневное программирование на канале и последующий спад рейтингов мыльной оперы, что привело к её закрытию.

Другие проекты 
Луччи снялась также в нескольких кино- и телевизионных фильмах и сериалах. В 1982 году она сыграла саму себя в фильме Гарри Маршалла «Молодость, больница, любовь». В 1986 году сыграла роль Дарьи Романовой в фильме «Анастасия: Тайна Анны». Участвовала в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», в котором пародировала персонажей разных телесериалов.

В 1990—1991 годах актриса достигла пика своей популярности, играя в финальном сезоне культового сериала «Даллас».В 1995 году она сыграла в фильме канала Lifetime «Эбби и духи рождества», очередной версии повести «Рождественская песнь в прозе». В 1999 году получила признание критиков за выступление в бродвейском мюзикле «Энни получает ваше оружие». В 2004 году была приглашённой звездой в двух эпизодах ситкома «Королева экрана».

В 2008 году она стала одной из звёздных участников американской версии шоу «Танцы со звёздами», где заняла шестое место.

Летом 2010 года Луччи появилась в эпизоде ситкома «Красотки в Кливленде», сыграв саму себя. В феврале 2011 года она вновь появилась в сериале в двух эпизодах, специально снятых о ней, а также в третьем сезоне шоу. В 2012 году была приглашённой звездой в шестом сезоне сериала «Армейские жёны». В 2013—2016 годах Луччи снималась в сериале «Коварные горничные».

Личная жизнь 
13 сентября 1969 года вышла замуж за австрийского бизнесмена Хельмута Хубера. 
 Дочь — Лиза Хубер (род. в 1975 году), актриса; 
 сын — Андреас Хубер, профессиональный игрок в гольф. 

Она стала бабушкой, когда её дочь Лиза 23 декабря 2006 года, в день 60-летия Луччи, родила ребёнка. 

Является членом Республиканской партии США.

Осенью 2018 года перенесла экстренную операцию на сердце.

Муж Луччи умер 28 марта 2022 года в возрасте 84 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сьюзан Луччи на TV.com

Выпускники Средней школы Гарден-Сити (Нью-Йорк)
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Голливудская «Аллея славы»
Актрисы телевидения США
Лауреаты дневной премии «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»
Актрисы театра США
Награждённые Почётной медалью острова Эллис